Výraz taška pochází z německého slova Tasche (taška, kabela, kapsa) a používá se ve více významech:

 taška – pomůcka k přenášení různých předmětů
 střešní taška – druh střešní krytiny

Související články 
slangové výrazy
 podržtaška – bezvýznamný člověk, který dělá "poskoka" někomu významnějšímu
 cigártaška – pouzdro na cigarety
 patrontaška – taška nebo pouzdro na náboje do pušky

Externí odkazy